Thermonotus är ett släkte av skalbaggar. Thermonotus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Thermonotus